Disney Channel Original to oryginalne produkcje amerykańskiej stacji Disney Channel. Dzielą się na:
 Disney Channel Original Series – seriale
 Disney Channel Original Movies – filmy

The Walt Disney Company